Наве () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія
 Наве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн

Див. також 
 Нава